Это дискография американской рэп-группы EPMD.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 EPMD на сайте RIAA
 EPMD на сайте Billboard

Дискографии США